Александр Митрофанович Колобов (12 мая 1895, г. Егорьевск, Рязанской губернии (ныне Московской области — 13 марта 1980, Одесса) — русский и украинский советский артист (баритон). Народный артист Украинской ССР (с 1949).

Биография 
После окончания в 1925 Московского института театрального искусства работал в драматических театрах Москвы.

С 1931 — солист театров оперы и балета в Иркутске (1931—1934), Саратове (1934—1935), Одессе (1935—1938), Ворошиловграде (1938—1940), Сталино (1940—1952), Улан-Удэ (1952—1955).

Избранные оперные партии 
 Князь Игорь («Князь Игорь» Бородина),
 Амонасро («Аида» Верди),
 Проценко («Молодая гвардия» Ю. Мейтуса),
 Богдан Хмельницкий (опера «Богдан Хмельницкий» К. Данькевича).

Награды 
 Орден «Знак Почёта»
 Народный артист Украинской ССР (1949)

Ссылки 
 [leksika.com.ua/10720713/ure/kolobov Колобов Олександр Митрофанович]

Народные артисты Украинской ССР
Выпускники ГИТИСа
Баритоны